Se conoce como punto muerto puede referirse a los siguiente conceptos:

Mecánica 
 El punto muerto (mecánica) se da cuando una transmisión deja de tener movimiento.
 El punto muerto (bicicleta) es una ineficiencia que reduce el rendimiento y aumenta el sufrimiento de las rodillas.

Economía 
 El punto muerto (economía) es el punto donde las ventas no producen beneficios ni pérdidas.

Cine
 Punto muerto, película de Argentina dirigida en 2018 por Daniel de la Vega.